Sarah Clark peut désigner :
 Sarah Clark (née en 1978), danseuse irlando-britannique ;
 Sarah Clark (née en 1978), judokate britannique.